

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe 
 Ochodza – część miasta Czechowice-Dziedzice
 Ochodza – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina 
 Ochodza – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska 
 Ochodza – część wsi Zabrzeg w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Czechowice-Dziedzice 
 Ochodza – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno 
 Ochodza – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec